Nome di due diverse stazioni ferroviarie della città di Suita, in Giappone:
Stazione di Suita (Hankyū)
Stazione di Suita (JR West)